

Гіллсайд — селище, штат Іллінойс
 Гіллсайд — селище, штат Нью-Джерсі
 Гіллсайд — переписна місцевість, штат Нью-Йорк